Clan (verwanten), een sociaal verband
 Clan (computerspel), een groep spelers van een bepaald computerspel
 Clan (televisieserie), een televisieserie
 Clan (televisiezender), een Spaans themakanaal
 Clan (automerk), een historisch Brits (sportief) automerk